Самоводене () — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Велико-Тырново. Население составляет 1493 человека (2022).

Политическая ситуация 

В местном кметстве Самоводене, в состав которого входит Самоводене, должность кмета (старосты) исполняет Николай Иванов Милаковски (коалиция партий: Политическое движение социал-демократов и Партия болгарских социал-демократов) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Велико-Тырново — Румен Рашев (независимый) по результатам выборов в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Великотырновской области